Јон може бити:
 Јон, наелектрисани атом
 Јон (департман)
 Јон (река)
 Јон (митологија)
 Јон са Хиоса

Види још 
 Ијон (вишезначна одредница)